Уерта ла Ескондида има више значења:

 Уерта ла Ескондида (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уерта ла Ескондида (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику